

Советский район 

 2-й Авиационный переулок
 Авиловская гора (улица)
 Адлера улица
 Бежицкая улица
 Безымянная улица
 Васильевская улица
 Воскресенская улица
 площадь Глинки
 Горячковская улица
 Гробовская улица
 Завальская улица
 улица Иванова
 улица III Интернационала
 Комарёвская гора (улица)
 Кооперативная улица
 Красная площадь
 Красная улица
 Красноармейский большак
 Красный переулок
 Куриловская улица
 4-я линия Лесных Сараев
 5-я линия Лесных Сараев
 8-я линия Лесных Сараев
 Лысницкий переулок
 Магистральная улица
 Московская улица
 Никольская улица
 Ново-Завальская улица
 Новослободская улица
 Овражная улица
 Петропавловская улица
 Полевая улица
 Полевой переулок
 улица Пушкина
 улица Рабочая Слобода
 Рождественская гора (улица)
 Сельская улица
 Смоленская улица
 Соборная площадь
 Советский переулок
 Старо-Соборная улица
 Сухановская улица
 Троицкая улица
 Трубчевская улица
 Трубчевский большак
 улица Тургенева
 Успенская улица
 Успенский переулок
 Февральская улица
 Хлебная площадь
 Чузовская улица

Володарский район 

 1-я линия Привокзальной Слободы
 2-я линия Привокзальной Слободы
 3-я линия Привокзальной Слободы
 4-я линия Привокзальной Слободы
 5-я линия Привокзальной Слободы
 6-я линия Привокзальной Слободы
 7-я линия Привокзальной Слободы
 Витебская улица
 Волгоградская улица
 Жиздринская улица
 Карачевская улица
 улица Коминтерна
 Новая улица
 Орловская улица
 Офицерская улица
 Спортивная улица
 Сталинградская улица

Фокинский район 

 улица 8 Марта
 Железнодорожная улица
 улица Ильича
 Карачевская улица (шоссе)
 Карьерная улица
 Красная площадь
 Кромской переулок
 Ливенская улица
 переулок Луначарского
 Ново-Фокинская улица
 Ново-Советская улица
 Новофокинский переулок
 Орловская улица
 Полевая улица
 Радицкая улица
 улица Репина
 улица Слепнева
 улица Толстого
 Церковная площадь
 Ялтинская улица

Бежица 

 Базарная улица
 Банная улица
 Бежицкая улица
 Бежицкий переулок
 Болвинская улица
 Болотная улица
 Больничная улица
 Брянская улица
 Вокзальная улица
 Восточная улица
 Высокая улица
 Городищенская улица
 Дмитровская улица
 Дмитровский переулок
 улица Горького
 улица Добролюбова
 улица Никольская
 Елецкая улица
 Забытая улица
 Задворный переулок
 Казачья улица
 Калужская улица
 Карачевская улица
 Красная Дорожка
 Крахтовская улица
 Ливенская улица
 Ливенский переулок
 Луговая улица
 Малоархангельская улица
 Малоархангельский переулок
 Мало-Мининская улица
 Мальцовская улица
 Московская улица
 Мценская улица
 Мценский переулок
 Некрасовская улица
 Никольская улица
 Парковая улица
 Полевая улица
 Рабочая улица
 Свенская улица
 Севская улица
 Советская улица
 Советский переулок
 улица Сталина
 Тверская улица
 Трубчевская улица
 Трубчевский переулок
 Хуторская улица
 Хуторской переулок
 Церковная улица
 Октябрьская улица

Литература 
 Приказы по Брянской городской управе от 30 октября и 25 ноября 1941 года. — Государственный архив Брянской области, ф.Р-1757, д.1, лл.37; 47.
 Исайчиков Ф. С. Их именами названы улицы Брянска. — Брянск, 1995.